Обель может означать:

 Обель — коммуна во Франции;
 Обель — река в Эритрее, приток Мэрэба;
 Обель — река в Эритрее, впадает в Красное море;
 Обель, Эдмон ван — бельгийский физик;
 Обель, Агнес — датская певица, автор песен и музыкант;
 Обель, Хаук — норвежский актёр;
 Ван Обель, Флоран — бельгийский хоккеист на траве;

 Обель — один из типов холопства по «Русской Правде».

См. также 
 Обел